

Головино — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Головино — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Головино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Головино — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Головино — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Головино — присілок, Щолковський міський округ, Московська область

Див. також 
 Головине